Ти́гощи — название нескольких населённых пунктов:
 Ти́гощи — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Тиго́щи — железнодорожная  станция в Локнянском районе Псковской области.